10 Years Younger ( für zehn Jahre jünger) steht für:

 10 Years Younger (Vereinigtes Königreich), eine Fernsehshow im Vereinigten Königreich
 10 Years Younger (Vereinigte Staaten), eine Fernsehshow in den Vereinigten Staaten
 10 Years Younger in 10 Days, eine Fernsehshow in Australien